Алексей Косов:
 Косов, Алексей Валерьевич (род. 1983) — российский хип-хоп-исполнитель, создатель «Ассаи Music Band».
 Косов, Алексей Викторович (род. 1994) — российский тяжелоатлет, чемпион России 2015 года.